Баку 2008 — первый турнир серии Гран-при 2008—2009 годов, проходил в Баку с 20 апреля по 6 мая.
 Категория: 19-я (средний рейтинг 2717)

Регламент турнира 
 Софийские правила

Участники 

 Рейтинги даны на апрель 2008

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Баку 2008 на сайте ChessPro.ru

Гран-при ФИДЕ
Апрель 2008 года
Май 2008 года
2008 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Спорт в Азербайджане в 2008 году